Rendufe ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Rendufe (Amares), Gemeinde im Concelho de Amares
 Rendufe (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Rendufe (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima